Polariteit, algemeen een wetenschappelijk concept van fysieke oriëntatie in uitersten (polen)
 Polariteit (elektriciteit), de aanduiding voor plus- en minpool
 Polarisatie (scheikunde), een concept in de chemie dat de scheiding van elektronen en atoomkernen beschrijft
 Polariteit (taalkunde), het onderscheid tussen bevestiging en ontkenning
 Sense (moleculaire biologie)

Zie ook 
 Polarisatie (doorverwijspagina)
 Poolverwantschap (doorverwijspagina)